Obino steht für:

 Obino (Castel San Pietro), Fraktion von Castel San Pietro TI  im Kanton Tessin

 Namensträger
 Guy Obino (1937–2009), französischer Arzt und Politiker 
 Nise Obino (1918–1995), brasilianische Pianistin und Klavierpädagogin